Архиепи́скоп Савва́тий (в миру Анто́н-Ге́нрих Вячесла́вович Вра́бец, Антонин Йиндржих Врабец, ; 3 февраля 1880, Жижков, королевство Богемия — 14 декабря 1959, Прага) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Пражский и всея Чехословакии.

Биография 
Родился 3 февраля 1880 года в семье часового мастера в Жижкове, близ Праги (ныне — район Праги).

Окончил техническое реальное училище в Каролиницах. В 1900 году приехал в Россию, где поступил в Уфимскую духовную семинарию.

В феврале 1902 года был пострижен в монашество и принял имя Савватий. В этом же году был рукоположён во диакона. В апреле 1907 года рукоположён в священника. В июне 1907 года окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В сентябре 1907 года стал духовником для чешских верующих на Волыни. С 1909 года преподавал в духовной семинарии в Клевани. В 1911 году там же стал ректором и игуменом, в 1914 году — архимандрит.

Во время первой мировой войны служил миссионером в чешской сухопутной армии на Волыни. В 1919 году — настоятель монастыря в Мельцах, в 1920 году — администратор Ковельского района и ректор Холмской духовной семинарии.

После 14 лет деятельности на Волыни 30 октября 1921 года возвратился в Прагу. На собрании Чешской религиозной православной общины в Праге 15 июня 1922 года избран кандидатом на должность епископа, что было утверждено министерством школ и народного просвещения. Чешская православная община обратилась к двум православным патриархам: к Сербскому Димитрию и к Константинопольскому Мелетию IV с просьбой посвятить Савватия во епископа. Ответа получено не было. (В сентябре 1921 года Сербская патриархия поставила во епископа Моравско-Силезского уроженца Моравии бывшего католического священника Горазда Павлика, бывшего тогда одним из лидеров Чехословацкой церкви).

После переговоров со Вселенской патриархией при поддержке чехословацкого правительства, 4 марта 1923 года в Константинополе патриархом Мелетием IV был хиротонисан во епископа и поставлен архиепископом Пражским и всея Чехословакии — с юрисдикцией над тремя епархиями: Пражской, Маришской, Карпаторусской (двумя днями ранее патриарх Мелетий и Синод Константинопольской церкви издали томос «О создании Православной Архиепископии в Чехословацкой Республике»). В результате, на территории Чехословакии возникли две православные юрисдикции: Сербская и Константинопольская. Богослужения последних проходили в церкви святого Николая на Старогородской площади. Перешедшее из униатства в православие карпаторусское духовенство в большинстве не признавало его, в значительной мере вследствие активной деятельности в Закарпатье сербского епископа Досифея (Васича).

Поддержка Савватия со стороны государственных органов Чехословакии вызвала протест со стороны правительства Королевства сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС), которое в январе 1924 года добилось согласия властей Чехословакии на слияние обеих структур под юрисдикцией Сербской патриархии, что однако не было осуществлено в полной мере.

В 1939 году архиепископ Савватий посетил Константинополь и гору Афон.

20 октября 1940 года хиротонисал в епископа Илариона (Огиенко) для Украинской автокефальной православной Церкви.

По постановлению властей Протектората, в мае 1942 года был арестован и оставался до конца войны в концентрационном лагере Дахау.

После возвращения в Прагу к выполнению своих служебных обязанностей не допускался (в 1946 году Чешская Православная Церковь была включена в юрисдикцию Русской православной церкви). В 1948 году Савватий отказался от всех церковных званий в пользу советского архиепископа Елевферия (Воронцова) (Московский патриархат). 14 мая 1948 года архиепископ Савватий обратился к Патриарху Константинопольскому Максиму с просьбой о переходе под юрисдикцию РПЦ. Синод Константинпольского Патриархата, рассмотрев эту просьбу, решил отвергнуть её как неканоническую и потому неприемлемую, что было изложено в официальном письме от 24 августа 1948 года.

Скончался 14 декабря 1959 года в Праге. Его отпевание совершил митрополит Пражский Иоанн (Кухтин). Похоронен архиепископ Савватий на православном участке Ольшанского кладбища в Праге.

Примечания

Литература 
 Нарис історії Української православної церкви. Том IV, частина 2 — Нью-Йорк: БАНД БРУК, 1966. — C. 83, 84, 112, 165—167, 174, 216
 Данилець Ю. В. Архієпископ Савватій (Врабец) та православна церква на Підкарпатській Русі в 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник. Вип. 3 / Ужгородська Українська богословська академія ім. св. Кирила та Мефодія — Карпатський університет ім. А. Волошина. — Ужгород, 2006. — С. 28-39.
 Данилець Ю. В. Діяльність архієпископа Савватія (Врабец) на Підкарпатській Русі у 1920—1930-х рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. Вип. 10. — Львів, 2009. — С. 135—146.
 
 Данилець Ю. В. Савватій (Врабец) // Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії. У двох томах. — Т. 2. — Ужгород: Закарпаття, 2010. — С. 567—571.
 Данилець Ю. В. До питання про діяльність архієпископа Савватія (Врабеца) на Підкарпатській Русі в 1923—1931 рр. // Наукові записки Ужгородського університету. Серія: Історично-релігійні студії. — Випуск 2. — Ужгород, 2013. — С. 88-107.
 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819—1920-е гг. Материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. Титова и архива КДА в четырёх томах. Том I. А-Й. // Издательский отдел Украинской Православной Церкви. — Киев 2015. — С. 315—316:

Ссылки 
 Ivan Pop: Osobnosti našich dějín — SAVATIJ, arcibiskup čs. pravoslávne cirkve (на чешском языке)
 Vrabec, Antonín Jindřich, 1880—1959
 Obcasnik — 1 — WebZdarma.cz  (на чешском языке)

Епископы Константинопольской православной церкви
Православная церковь Чешских земель и Словакии
Выпускники Уфимской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии